Meixedo (Bragança), een plaats in de Portugese gemeente Bragança
 Meixedo (Montalegre), een plaats in de Portugese gemeente Montalegre
 Meixedo (Viana do Castelo), een plaats in de Portugese gemeente Viana do Castelo